The Journeys and the Experiences of Death è il quinto album della band black metal Helheim.

Tracce

Collegamenti esterni